Il termine inglese curtains (trad. sipario) si può riferire a:
Curtains – album di John Frusciante del 2005
Curtains – album dei Tindersticks del 1997
Curtains – musical di Broadway del 2007 con David Hyde Pierce
The Curtains – gruppo musicale californiano art rock
Sipario (orig. Curtain: Poirot's Last Case) – romanzo di Agatha Christie